Jaani bezeichnet:

 Jaani (Saaremaa), Dorf auf der Insel Saaremaa, Estland

Jaani ist der Familienname folgender Personen:

 Getter Jaani (* 1993), estnische Sängerin und Schauspielerin
 Karin Jaani (1952–2009), estnische Diplomatin
 Karl Jaani (* 1985), estnischer Beachvolleyballspieler
 Kristian Jaani (* 1976) estnischer Innenminister, Polizist und Sicherheitsexperte

Siehe auch:
 Jani